Большов — російське прізвище; має жіночу форму .

Відомі носії 
 Большов Олександр Михайлович (1929-2016) — радянський і російський партійний і громадський діяч, голова Ульяновського облвиконкому (1982—1986), почесний громадянин Ульяновської області.
 Большов Віктор Павлович (. 1939) — радянський легкоатлет, заслужений майстер спорту.
 Большов Володимир Іванович (. 1958) — російський актор.
 Большов Дмитро Григорович (1925-1974) — радянський журналіст, головний редактор газети «Радянська культура» (1961—1967).
 Большов Михайло Олексійович (1919-1944) — радянський солдат, повний кавалер ордена Слави.
 Большов Сергій Володимирович (1954-2018) — радянський і російський діяч науки, вчений-археолог, музейний працівник, доктор історичних наук.

Большова